литовка (мундир) (Litewka)Litewka

Топоніми 

Села:
 Литовка — Львівська область, Львівський район
 Литовка — Сумська область, Охтирський район

 Литовка — село Новомиколаївського району Запорізької області знято з обліку рішенням Запорізької обласної ради від 21 грудня 1994 року.

Особистості 
 Литовка Ігор Юрійович — український футболіст, воротар «Олімпіка» (Донецьк)
 Литовка Олексій Олегович (? — 2021) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
Прізвища